Los términos Camellia o Camelia se pueden referir a los siguientes artículos

Botánica 
Camellia, género de plantas angiospermas.

Lugares 
Barrio la Camelia o simplemente La Camelia, localidad perteneciente al Municipio de Pachuca, en el Estado de Hidalgo, México.

Personas 
Camélia Jordana (n. 1992), cantante y actriz francesa
Camelia Malik (n. 1955), actriz y cantante de Indonesia.
Camelia Potec (n. 1982), nadadora rumana.
Camelia Voinea (n. 1970), gimnasta artística rumana.
Masaya Oya (n. 1992), mejor conocido como Camellia o Cametek, productor discográfico y compositor japonés.

Otros
Camelia (película de 1954), película de 1954 dirigida por Roberto Gavaldón.
Avenida de las Camelias, conocida marcha militar de Argentina.

Véase también
Camelia la Texana,  telenovela mexicano-estadounidense de 2014.
La dama de las camelias, novela firmada por Alexandre Dumas (hijo).
La dama de las camelias (película), nombre en español de la película Camille (1937).